Peter Allen peut désigner :  
 Peter Allen (1930-1998), joueur international sud-africain de rugby à XV ;
 Peter Richard Woolnough, dit Peter Allen (1944-1992), acteur et auteur-compositeur-interprète australien ;
 Peter Allen (né en 1952), compositeur canadien ;
 Peter Allen (né en 1970), ancien joueur canadien de hockey sur glace.